

Вайнярд — місто, штат Юта
 Вайнярд — переписна місцевість, штат Каліфорнія